Kawaishi ist der Familienname folgender Personen:

 Mikinosuke Kawaishi (1899–1969), japanischer Jiu Jitsu- und Judoprofessor (Sensei)
 Tatsugo Kawaishi (1911–1945), japanischer Schwimmer